Philippe Jozelon, né en Suisse le , est un peintre et illustrateur suisse.

Biographie 
Diplômé de l'École Émile-Cohl à Lyon, Philippe Jozelon vit et travaille à Paris depuis 1987. Il est depuis 1996 illustrateur pour l'édition et a reçu le prix Ozone 1998 de la meilleure illustration francophone pour la couverture du magazine Galaxies  et le grand prix de l'Imaginaire 2000 pour ses couvertures de la collection « Bibliothèque du Fantastique » aux Éditions Fleuve noir. Il est l'un des cofondateurs de l'association d'illustrateurs ART&FACT.

Il travaille depuis 2001 comme professeur d'illustration et de dessin à l'École Créapôle de Paris.

Liens externes 

Illustrateur suisse
Illustrateur de science-fiction
Peintre suisse du XXe siècle
Peintre suisse du XXIe siècle
Élève de l'École Émile-Cohl
Lauréat du grand prix de l'Imaginaire
Naissance en octobre 1966
Naissance en Suisse
Peintre français du XXIe siècle